La Super Coupe d'Europe masculine, officiellement Super Coupe de la LEN masculine (Men's LEN Super Cup), est une compétition européenne annuelle de water-polo organisée par la Ligue européenne de natation. Elle oppose le vainqueur de la ligue des champions à celui de la LEN Euro Cup.

De 1976 à 1996, elle est disputée par le vainqueur de la coupe des clubs champions (ancien nom de la ligue des champions) et celui de la coupe des vainqueurs de coupe. Non organisée entre 1997 et 2001, elle réapparaît d'abord en 2002 avec la confrontation entre les champions des deux mêmes compétitions qu'auparavant avant de remplacer en 2003 le vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe par celui du trophée de la LEN (ancien nom de la LEN Euro Cup).

Palmarès

Notes et références 

Coupe d'Europe
Europe
Water polo supercoupe europe